Bionic steht für:

 Bionic, das sechste Studioalbum der US-amerikanischen Sängerin Christina Aguilera
 Bionic, eine für das Betriebssystem Android entwickelte Standardbibliothek der Programmiersprache C
 Kurzbezeichnung für Bionic Beaver, eine Version der Linux-Distribution Ubuntu
Siehe auch:
 Bionik